Список депутатов Парламента Республики Молдова XI созыва, избранных на досрочных выборах 11 июля 2021 года и действующих по настоящее время.

Резюме 
Парламент Республики Молдова XI созыва был сформирован по итогам учредительного заседания 26 июля 2021, после утверждения результатов досрочных парламентских выборов 11 июля 2021. Первое заседание Парламента нового созыва открыл старейший депутат парламента, член фракции Блока коммунистов и социалистов 81-летний Эдуард Смирнов, он же был председателем первого заседания. На первом заседании вновь избранного Парламента присутствовали: Президент Республики Молдова Майя Санду, председатель Конституционного суда Домника Маноле, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдавии, представители СМИ, новоизбранные депутаты.

29 июля 2021 в ходе второй части учредительного заседания были сформированы парламентские фракции, избрано руководство парламента, образованы комиссии и бюро. Депутат от ПДС Игорь Гросу был избран председателем парламента, вице-председателями парламента стали Михаил Попшой (ПДС) и Влад Батрынча (ИБКС).

Депутаты Наталья Давидович, Анна Раку, Михаил Друцэ, Адриан Белый и Дмитрий Будянский были избраны по спискам ПДС, хотя не являются членами партии и будут работать в парламенте в качестве депутатов фракции ПДС. В остальные парламентские фракции (ИБКС и ППШ) входят только депутаты от соответствующих партий.

Парламентские фракции 
Структура Парламента к началу созыва:

Список депутатов

Изменения в депутатском корпусе 
 Зинаида Попа (ПДС) → отставка в связи с продолжением полномочий муниципального советника Кишинёва, мандат передан Виорелу Барде
 Наталья Гаврилица (ПДС) → отставка в связи с назначением премьер-министром Республики Молдова, мандат передан Анне Калинич
 Дмитрий Будянский (ПДС) → отставка в связи с назначением министром финансов Республики Молдова, мандат передан Евгении Кожокарь
 Сергей Литвиненко (ПДС) → отставка в связи с назначением министром юстиции Республики Молдова, мандат передан Борису Попе
 Андрей Спыну (ПДС) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром и министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова, мандат передан Анне Оглинда
 Росиан Василой (ПДС) → отставка в связи с назначением начальником генерального инспектората пограничной полиции министерства внутренних дел Республики Молдова, мандат передан Дорелу Юрку
 Игорь Талмазан (ПДС) → отставка в связи с назначением директором Таможенной службы Республики Молдова, мандат передан Виталию Гавруку
 Игорь Додон (ИБКС) → отставка по собственному желанию, мандат передан Адриану Лебединскому
 Светлана Кэпэцинэ (ИБКС) → прекращение полномочий в связи со смертью, мандат передан Александру Нестеровскому
 Алла Долинца (ИБКС) → отставка по собственному желанию, мандат передан Гайку Вартаняну
 Гайк Вартанян (ИБКС) → покинул ряды партии ПСРМ и стал независимым депутатом

Новые депутаты

Примечания

Ссылки 

Депутаты парламента Молдавии
Списки:Молдавия
Списки депутатов